

Patronyme 

 Claude de Mesmes (1595-1650), diplomate et homme de lettres français.

Toponyme 

 Saint-Mesmes commune française de Seine-et-Marne en région Île-de-France ;
 Ancien hôtel de Mesmes (15..-1838), ancien hôtel particulier français de Paris ;
 Petit hôtel de Mesmes (15..-), dépendance du précédent détachée en 1767.